Adolfů Schwarzenbergů bylo několik, mj.:

Adolf Schwarzenberg (1551–1600), ze stefansberské větve, císařský vojevůdce
Adolf Josef Schwarzenberg (1832–1914), politik
Adolf Schwarzenberg (1890–1950), z hlubocko-krumlovské větve

Reference